Molise – regione d'Italia
 Molise – comune italiano in provincia di Campobasso
 Contado di Molise – unità amministrativa del Regno di Sicilia
 Provincia di Molise – unità amministrativa del Regno delle Due Sicilie
 Molise – olio d'oliva, prodotto in Molise
 Molise – serie di vini a denominazione di origine controllata, prodotti in Molise

Pagine correlate
 Circoscrizione Molise